Mistrovství Československa silničních motocyklů 1980 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³. Bodovalo prvních 10 závodníků.

Body za umístění 

 1. místo – 15 bodů
 2. místo – 12 bodů
 3. místo – 10 bodů
 4. místo – 8 bodů
 5. místo – 6 bodů
 6. místo – 5 bodů
 7. místo – 4 bodů
 8. místo – 3 bodů
 9. místo – 2 bodů
 10. místo - 1 bod

Vysvětlivky 

 BC = Body celkem
 BZ = Body započítávané

Třída do 50 cm³ 
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Letohrad 20. 4. 1980 – okruh 2 670 metrů;
 Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
 Z3 = Kopčany 27. 7. 1980 – okruh 3 700 metrů;
 Z4 = Znojmo 5. 10. 1980 – okruh 5 508 metrů;

Výsledky

Třída do 125 cm³ 
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Městec Králové 10. 5. 1980 – okruh 5 450 metrů;
 Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
 Z3 = Kopčany 27. 7. 1980 – okruh 3 700 metrů;
 Z4 = Velké Meziříčí 31. 8. 1980 – okruh 4 800 metrů;
 Z5 = Znojmo 5. 10. 1980 – okruh 5 508 metrů;

Výsledky

Třída do 250 cm³ 
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Městec Králové 10. 5. 1980 – okruh 5 450 metrů;
 Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
 Z3 = Kopčany 27. 7. 1980 – okruh 3 700 metrů;
 Z4 = Velké Meziříčí 31. 8. 1980 – okruh 4 800 metrů;
 Z5 = Znojmo 5. 10. 1980 – okruh 5 508 metrů;

Výsledky

Třída do 350 cm³ 
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Městec Králové 10. 5. 1980 – okruh 5 450 metrů;
 Z2 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1980 – okruh 5 980 metrů;
 Z3 = Brno 17. 8. 1980 – okruh 10 920 metrů;
 Z4 = Velké Meziříčí 31. 8. 1980 – okruh 4 800 metrů;

Výsledky

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1980